TFG puede referirse a:
 TFG, Tasa de Filtración Glomerular.
 TFG, Trabajo de Fin de Grado.
 TFG, del inglés, Transitional Federal Government, Gobierno Federal de Transición de la República de Somalia, internacionalmente reconocido de abril de 2004 a 20 de agosto de 2012.